Takashi Matsuyama (1908-1977), décorateur japonais
 Takashi Matsuyama (1960-), acteur japonais